Zinsou ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Derlin Zinsou (1918–2016), Präsident von Dahomey, dem heutigen Benin
 Lionel Zinsou (* 1954), Politiker, Premierminister von Benin
 Sénouvo Agbota Zinsou (* 1946), togoischer Autor